В классификации организмов, подтип () — это промежуточный таксономический ранг, используемый в зоологии. В таксономической иерархии он находится между типом и классом. Эквивалентом подтипу в биологии является подраздел.

Например: 

Позвоночные — это подтип типа Хордовые.

Примеры 
Не все типы организмов подразделяются на подтипы. Подтипы имеют:
 членистоногие (Trilobitomorpha, Chelicerata, Myriapoda, Hexapoda и Crustacea)
 плеченогие (Linguiliformea, Craniformea и Rhychonelliformea)
 хордовые (Tunicata, Cephalochordata, Vertebrata)

В ботанике 
В ботанике подтип заменяется подотделом, например:

 Хвощевидные — подотдел отдела Папоротниковитых.

Примечания

Ссылки 

 

Биология